Hanft ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hanft (1932–1996), deutscher Synchronsprecher
 Anke Hanft (* 1953), deutsche Bildungswissenschaftlerin
 Hannelore Hanft (* 1932), deutsche Tischtennisspielerin
 Helen Hanft († 2013), US-amerikanische Theaterschauspielerin
 Jörg Hanft (* 1964), deutscher Eishockeyspieler
 Karl Hanft (1904–1982), österreichischer Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher
 Maresi Bischoff-Hanft (1931–2013), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Hörspielsprecherin
 Willy Hanft (1888–1987), deutscher Maler